Malie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Malie (socken), Sichuan,

Samoa 

 Malie, Samoa, Tuamasaga, 

Robotskapade Kinaförgreningar